Лебедь Анатолій Олексійович (1946 — ?) — новатор сільськогосподарського виробництва, бригадир тракторно-рільничої бригади. Депутат Верховної Ради УРСР 8-го скликання.
 Лебедь Валерій Ігорович (* 1989) — український футболіст, півзахисник «Полісся».
 Лебедь Дмитро Сергійович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Лебедь Іван Іванович (? — ?) — український радянський партійний діяч, заступник секретаря ЦК КП(б)У, завідувач відділів ЦК КП(б)У, секретар Харківського обласного комітету КП(б)У.
 Лебедь Леонід Вікторович (? — ?) — український радянський діяч, голова виконавчого комітету Київської міської ради депутатів трудящих.
 Лебедь Олександр Іванович (1950—2002) — російський державний і військовий діяч, Секретар Ради Безпеки Російської Федерації, генерал-лейтенант, губернатор Красноярського краю (1998—2002).

Див. також 
 Лебеді
 Лебідь

Примітки